

Astronomia
 95179 Berkó – asteroide della fascia principale

Persone
 Anat Berko – criminologa, politica e militare israeliana
 Erich Berko – calciatore tedesco
 Sebastian Berko – calciatore sloveno